Bartko ist der Familienname der folgenden Personen:
 Robert Bartko (* 1975), deutscher Radrennfahrer und Sportfunktionär
 Šimon Bartko (* 1996), slowakischer Biathlet